Мутала ():

 Мутала — город в Швеции;
 Мутала — коммуна в лене Эстергётланд в Швеции;
 Мутала — река в Швеции;
 Мутала — футбольный клуб из города Мутала;
 Мутала — клуб по хоккею с мячом из города Мутала.

См. также 
 Мутала Исстадион